O Timersoqatigiiffik Nagdlunguak 1948 (tradução: Clube esportivo Nagdlunguak 1948) é um clube desportivo da Groenlândia fundado em Ilulissat no dia 8 de fevereiro de 1948.
Nos últimos dez anos a equipe tem tido sucesso no futebol.

Títulos 
 Coca Cola GM: 12
 Campeão: 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 2000, 2001, 2006, 2007, 2019, 2022

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da Groenlândia
Clubes de futebol fundados em 1948